Винищи — деревня в Кадомском районе Рязанской области. Входит в Кущапинское сельское поселение.

Расположена в левобережной пойме Мокши в 3 км к северо-востоку от Кадома, в 175 км к востоку от Рязани. Вокруг деревни обширные заливные луга со старицами.

Вблизи деревни проходит автодорога Кадом — Темников.

Примечания 

Населённые пункты Кадомского района